Cornelis de Pauw – filosofo e geografo olandese
 François De Pauw – cestista belga
 Henri De Pauw – pallanuotista belga
 Noël De Pauw – ciclista su strada e pistard belga
 Nill De Pauw – calciatore congolese